Кордафф (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).

Образование 
 Средняя и старшая школа имени Святого Патрика;
 Колледж Риверсдейл;
 Технологический институт Бланчардстауна.

Транспорт 
Кордафф связан с центром Дублина маршрутами 38/A/B/C, 220 и 238 автобусной компании Dublin Bus. Пригород находится в десяти минутах ходьбы от посёлка Бланчардстаун и от пригорода Дамастаун.

Примечания 

Населённые пункты графства Фингал